James Thomson henviser til blandt andre:

 James Thomson (1700-1748) − skotsk digter, forfatter af Rule, Britannia
 James Thomson (1834-1882) − skotsk digter, forfatter af The City of Dreadful Night